Paço d’Arcos ist der Familienname folgender Personen:

 Joaquim Paço d’Arcos (1908–1979), portugiesischer Schriftsteller

Paço d’Arcos steht für:

 Conde de Paço d’Arcos, portugiesischer Adelstitel
 Paço de Arcos, Gemeinde im Kreis Oeiras, Portugal